Gemule může být:
 Gemule – hypotetická částice v genetice
 Gemule hub – zapouzdřený útvar sladkovodních hub, viz Houbovci#Rozmnožování